Койбага́р () — топоним в Казахстане.

 Койбагар — село в Карасуском районе Костанайской области.
 Койбагар — бессточное озеро в Костанайской области.
 Койбагар — бессточное горько-солёное озеро в Павлодарской области.